Federació Catalana de Karate, màxima institució reguladora del karate a Catalunya
 Federació Catalana de Korfbal, màxima institució reguladora del korfbal a Catalunya
 Football Club København, club de futbol de la ciutat de Copenhaguen (Dinamarca)
 1. Fußball-Club Kaiserslautern, club de futbol de la ciutat de Kaiserslautern (Alemanya)